Želetice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Želetice (ort i Tjeckien, lat 49,01, long 17,01), Södra Mähren, 
 Želetice (ort i Tjeckien, lat 48,94, long 16,18), Södra Mähren, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar